«Місце початку» () — короткий роман американської письменниці Урсули Ле Гуїн, вперше опублікований 1980 року. У 1986 році передрукований під назвою «Поріг» (). «Місце початку» — поєднання реалізму та фентезі. Епіграф роману «Що це за річка, через яку протікає Ганг?» цитується Хорхе Луїс Борхес. Роман став об'єктом критичних досліджень, порівнюючи його з «Хроніками Нарнії» К. С. Льюїса, «Крізь задзеркалля» Льюїса Керролла та «Як вам це сподобається» Вільяма Шекспіра.

Майкл Муркок помітив спільні елементи між «Місцем початку» та відзначеним нагородами фантастичним романом Роберта Голдстока «Ліс Міфаго»; окрім іншої схожості, обидва романи включають альтернативні світи та лісові умови.

Сюжет 
Оповідь зосереджена на подорожі двох головних героїв від підліткового віку до дорослого в двох альтернативних світах, реальному та ідеалістичному Тембреабрезі.

Сюжет розповідається в почергових розділах з двох точок зору, які різко змінюють один одного: Ірен Панніс і Г'ю Роджерса. Вони живуть у передмісті неназваного американського міста, у складних обставинах і в проблемних сім’ях. Вони самостійно знаходять місце, приховане в місцевому лісі, де час тече набагато повільніше, ніж у зовнішньому світі, і завжди вечір, «поріг» між своїм світом q іншим; хоча U'ю знаходить це першим в романі, Ірен вже декілька років відвідує інший світ. Вона живе інше життя там, у містечку Тембреабрезі, свого роду прийомна сім’я, і вона вивчила місцеву мову. Як Ірен, так й Г’ю люблять «початкове місце», поріг; вони отримують там відчуття приналежності та дому, чого їм не вистачає в інших місцях їх проживання.

Коли Г'ю натикається на початкове місце, Ірен виявляє, що в Тембреабрезі щось не так; шляхи, які з'єднують місто з рештою країни, чомусь закриті, і ніхто, окрім неї, не може дістатися до міста або покинути його. Закриття не матеріальне, а емоційне; городян охоплює відчайдушний страх, який не дозволить їм виїхати за межі міста. Незважаючи на гнів на Г'ю та образу через те, що він порушив її прихований притулок, вони виявляють, що змушені працювати разом; у неї все більше труднощів при проходженні через ворота в інше місце, тоді як він не завжди може повернутися в «реальний» світ. Подорожуючи разом, вони можуть проходити туди-сюди через ворота за бажанням, і тому вони разом повертаються до Тембреабрезі. Г'ю зустрічають у місті як героя, якого чекали; Ірен ревнує, відчайдушно хоче завоювати любов та повагу городян, а особливо мера чи майстра Сарка, якого вона давно кохає. Г'ю багато в чому не усвідомлює її почуттів, але хоче завершити пошуки, щоб стати гідною дочкою володаря маєтку Алії. Зрештою, вони разом приступають до місії, щоб врятувати місто та знову відкрити дороги. Разом вони вистежують монстра, який наводить страх, а Г'ю вбиває його. У сутичці він отримує поранення, але Ірен допомагає йому йти, допоки вони не зможуть повернутися до воріт у свій власний світ. З іншого боку, довіра і любов, які вони виявили разом, відкривають різні шляхи, забезпечуючи їм можливе спільне майбутнє, яке уникає руйнівних моделей їх власних сімей.

Головні герої 
 Алія — білява дочка лорда Горна.
 Донна — шашка в продуктовому магазині, де працює Г'ю. Донні близько 40 років, у неї руде волосся.
 Г'ю Роджерс — 20-річний високий, важкий чоловік. Один із двох головних героїв роману.
 Іренн Панніс — молода, невелика жінка в оправі. Вона — одна з двох головних героїв роману.
 Лорд Горн — лідер гірського міста в Тембреабрезі. Лорд Горн — худорлявий, старий, посивілий чоловік.
 Мері Гансон — мати Ірен.
 Майстер Доу Старк — смаглявий чоловік похилого віку, який виконує функції мера Монтейн-Таун.
 Палізот — фігура матері для Ірен в Монтейн-Таун.
 Петсі Соботний — молода дівчина, яка орендує кімнату в Ірен в реальному світі.
 Рік — хлопець, який проживає в Патсі.
 Софір — чоловік Палізот і батько Ірен в Монтейн-Таун.
 Віктор Гансен — Високий, красивий і образливий вітчим Ірен.

Примітки

Література

Посилання 
 «Місце початку»  на сайті Goodreads 
 «Місце початку»  на сайті Fantastic Fiction 

Фентезійні романи 1980
Фентезійні романи США
Англомовні фантастичні романи